Рётен:

 Рётен, Текла — голландская актриса.
 Рётен — река в Германии.